La Jetée, film de Chris Marker (1962)
 La Jetée, série télévisée espagnole (2019- )
 La Jetée, un bâtiment à Clermont-Ferrand abritant le centre de documentation du cinéma et du court-métrage et les bureaux de l'association organisatrice du Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, nommé en référence au film de Chris Marker
 la villa La Jetée à Fouras